Franciaország
Pressigny, település Deux-Sèvres megyében
Pressigny, település Haute-Marne megyében